Анфила́тов — русская фамилия. Фамилия Анфилатов родилась от смешения двух имён: Амфилохий — кругом опасность (греч.), — и Филат, то есть Феофилакт — божественный странник (греч.)

От крестильного имени Амфилохий возникли так же фамилии Ампилов, Анпилов, Анфилов, Анфилодьев, Анхимов.

Известные носители
 Анфилатов, Ксенофонт Алексеевич (1761 — 1820) — русский купец, основатель первого в России общественного банка, организатор первой российской торговой экспедиции в США.
 Никанор (Анфилатов) (в миру Николай Николаевич Анфилатов, род. в 1970) — архиерей Русской православной церкви.

Примечания